Carl Steen kan avse:

Carl Steen (industriman) – en industrimannen under 1700-talet
Carl Steen (ishockeyspelare) (*1980) – en ishockeyspelaren